Carignan (blauw druivenras)
Carignan (Ardennes), een gemeente in het Franse departement Ardennes.
Carignan-de-Bordeaux, een gemeente in het Franse departement Gironde.